Натуральне число 80
 80 рік до нашої ери
 80 рік нашої ери